Ritschard ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Ritschard (* 1994), Schweizer Tennisspieler
 Gustav Ritschard (1911–1997), Schweizer Dekorateur, Maler, Architekt und Volkskundler
 Rolf Ritschard (1944–2007), Schweizer Politiker (SP)
 Willi Ritschard (1918–1983), Schweizer Politiker